Lluvia de oro puede referirse a:
 La cristalización del yoduro de plomo llamado Lluvia de oro.
 El nombre común de la planta Laburnum anagyroides.
 El nombre común de la planta Oncidium cebolleta.
 El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.
 El nombre común de la planta '''Cassia fistula.